Die Nachtnelke ist:
eine volkstümliche Bezeichnung für Acker-Lichtnelke (Silene noctiflora)
eine volkstümliche Bezeichnung für Weiße Lichtnelke (Silene latifolia subsp. alba)